Шом може да се односи на:

 Шом (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Гарона
 Шом (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шом“